Porzellanschnecken bezeichnet:
 die Familie der Kaurischnecken (Cypraeidae)
 die diese enthaltende Überfamilie der Cypraeoidea